Гере-Юго-Западный () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Гере. Население кантона на 2006 год составляло 5219 человек.

Код INSEE кантона 2327. Всего в кантон Гере-Юго-Западный входят 5 коммун, из них главной коммуной является Гере-Юго-Западный.

Коммуны кантона 
 Гере-Юго-Западный
 Ла-Шапель-Тайфер — население 363 чел.
 Сен-Кристоф — население 122 чел.
 Сен-Виктор-ан-Марш — население 353 чел.
 Савен — население 217 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз